Dentelbach heißen Fließgewässer:

 Dentelbach, alte Namensform des Dendelbach (Bibers), rechter Zufluss der Bibers bei Westheim, Gemeinde Rosengarten, Baden-Württemberg
 Dentelbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter vor Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Dentelbach (Murr), Unterlauf des Trauzenbachs bei Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, rechter Zufluss der Murr dort
 Dentelbach (Sauer), linker Zufluss der Sauer im Elsass
 Dentelbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach in Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Dendelbach